Tweede klasse 1956-57 (voetbal België), over het Belgische voetbal
Tweede divisie 1956/57, over het Nederlandse voetbal